Биберштейн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биберштейн — польский дворянский герб.
 Биберштейн, Фёдор Кондратьевич (1768—1826) — немецкий ботаник, шелковод, путешественник.
 Биберштейн, Эрнст (настоящее имя Эрнст Шумановки; 1899—1986) — вестфальский немец, член нацистской партии, оберштурмбаннфюрер СС, командир айнзацгруппы «С».

Составные фамилии 
 Биберштейн-Казимирский, Альбер де] (1808—1887) — французский востоковед и переводчик польского происхождения.
 Биберштейн-Старовейский, Францишек Анджей Боболя (1930—2009) — польский график, живописец, дизайнер плакатов.
 Маршал фон Биберштейн, Адольф (1842—1912) — германский государственный деятель.

См. также 
 Биберштайн (значения)